СПО — аббревиатура, означающая:

 Садоводческое потребительское общество
 Самоходная площадка обслуживания
 Свободное программное обеспечение
 Секретно-политический отдел
 Секретный правительственный объект
 Сельское потребительское общество
 Сервисный пункт обслуживания
 Сеть пультовой охраны
 Силы планетарной обороны
 Синдром противоречий и обязательств
 Система правоохранительных органов
 Системное программное обеспечение
 Содействие просветлению и освобождению
 Союз пионерских организаций
 Спасательно-поисковый отряд
 Специальное предложение
 Специальное программное обеспечение
 Спуско-подъёмные операции
 Среднее профессиональное образование
 Средства принудительной остановки
 Станция предупреждения об облучении
 Строительно-производственное объединение
 Студенческие педагогические отряды